Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Copa Claro) werd gespeeld van 20 tot en met 26 februari 2012. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het enkelspel werd gewonnen door de Spanjaard David Ferrer, door in de finale zijn landgenoot Nicolás Almagro met 4-6, 6-3, 6-2 te verslaan.
Het dubbelspel werd gewonnen door de Spanjaarden David Marrero en Fernando Verdasco. Zij versloegen in de finale de Slowaak Michal Mertiňák en de Braziliaan André Sá met 6-4, 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires